Shakhov est un patronyme porté notamment par :

 Mikhail Shakhov (1931-2018), lutteur soviétique spécialiste de la lutte libre ;
 Yevhen Shakhov (1962-), joueur de football ukrainien ;
 Yevhen Shakhov (1990-), footballeur ukrainien.